Verhoeffeuma är ett släkte av mångfotingar. Verhoeffeuma ingår i familjen snaggdubbelfotingar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Snaggdubbelfotingar
Verhoeffeuma